Pedro Nunes pode referir-se aos seguintes artigos da Wikipédia:

Pessoas
Pedro Nunes (matemático) (1502-1578): Matemático e cosmógrafo português;
Pedro Nunes ou Pere Nunyes (m. 1554): Pintor renascentista português activo em Barcelona;
Pedro Nunes (pintor) (1586-1637): Pintor maneirista eborense;
Pedro Nunes (m. 1623): Bandeirante paulista;
Pedro Nunes Dias (m. 1647): Bandeirainte paulista.

Outros
Classe Pedro Nunes: um tipo de navio da marinha portuguesa.
Liceu Pedro Nunes: uma escola do ensino secundário, em Lisboa.

Ver também
Pedro Nunes de Gusmão 

Desambiguações de antropônimos